Omnia peut faire référence à 

 Omnia, un groupe de musique néerlandais ;
 Omnia, une police d'écriture ;
 Omnia, un parfum ;
 L'Omnia, une salle de cinéma située à Rouen ;
 Omnia, un prénom.

Voir aussi 

 Omnia vincit amor

Homonymie